

Geografia 
 Scoglio di Matveev – nel mare del Giappone
 Isola di Matveev – nel mare del Giappone
 Isola Matveev – nel mare della Pečora

Persone 
 Andrej Artamonovič Matveev – diplomatico russo
 Gennadij Matveev – allenatore di calcio e calciatore sovietico 
 Jurij Matveev –allenatore di calcio e calciatore sovietico 
 Oleh Matveev – calciatore ucraino